Сумбэр:

 Сумбэр — сомон аймака Говь-Сумбэр, Монголия.
 Сумбэр — сомон аймака Туве, Монголия.